Братиславский край () — один из восьми краёв Словакии с административным центром в Братиславе. 

В период с 1939 года по 1945 год — Братиславская жупа. Площадь края составляет 2052 км², население — 602 436 человек (2011). Расположен на западе Словакии. Граничит с Австрией и Венгрией.

Административное деление 
Братиславский край делится на 8 районов (окресов):

 Район Братислава I
 Район Братислава II
 Район Братислава III
 Район Братислава IV
 Район Братислава V
 Район Малацки
 Район Пезинок
 Район Сенец

Статистические данные (2011) 
Национальный состав
 словаки — 543 573 чел. (90,2 %);
 венгры — 23 888 чел. (4,0 %);
 чехи — 6820 чел. (1,1 %);
 немцы — 1165 чел. (0,2 %);
 прочие — 26 990 чел. (4,5 %);

Конфессиональный состав
 католики — 339 247 чел. (56,3 %);
 лютеране — 30 622 чел. (5,1 %);
 атеисты — 161 214 чел. (26,8 %);
 прочие — 71 353 чел. (11,8 %);

Примечания

Ссылки 
 Вебстраница края